Willem IJsbrantsz. Bontekoe - een Hoorns schipper en koopman (1587-1657)
Cornelis Bontekoe - medicus (1647 - 1685) ook bekend als "de thee-dokter"
Journaal van Bontekoe - een scheepsjournaal van Willem IJsbrantsz. Bontekoe
De Bontekoe, het eerste slavenschip dat in 1657 met 191 Afrikanen de Sint Annabaai binnenvoer
De scheepsjongens van Bontekoe (boek) - een boek van Johan Fabricius naar het scheepsjournaal van Willem IJsbrantsz. Bontekoe
De scheepsjongens van Bontekoe (film) - een film naar het boek van Johan Fabricius
Johan Bontekoe - Nederlands zwemmer
Bontekoe - een buurtschap in de gemeente Terneuzen
G.A. Bontekoe - een Nederlands ontwerper van heraldische wapens en voormalig burgemeester van Sleen en Ooststellingwerf